Шено () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Шено () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн